Андреа Бертолаччі (; 11 січня 1991, Рим, Італія) — італійський футболіст, півзахисник футбольного клубу «Фатіх Карагюмрюк» і збірної Італії.

Клубна кар'єра

Мілан 
29 червня перейшов за 20 мільйонів євро у «Мілан». Контракт підписано на чотири роки.

Статистика

Клубна

За збірну

Досягнення

Клубні 
 Чемпіон Серії B (1): 
 «Лечче»: 2009-10
  Володар Суперкубка Італії з футболу (1):
 «Мілан»: 2016

Примітки

Посилання 
 La Gazzetta dello Sport Profile  
 FIGC  
 UEFA U-19 Profile 
 

Італійські футболісти
Італійські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Туреччині
Гравці молодіжної збірної Італії з футболу
Гравці збірної Італії з футболу
Футболісти «Роми»
Футболісти «Лечче»
Футболісти «Дженоа»
Футболісти «Мілана»
Футболісти «Сампдорії»
Футболісти «Фатіх Карагюмрюк»
Уродженці Рима